Барон Мултон из Гисленда () — дворянский титул в системе пэрства Англии, созданный в 1307 году для . После его смерти в 1313 году титул унаследовала его дочь, вышедшая замуж за Ральфа Дакра, однако для него в 1321 году был создан собственный титул — барона Дакра.

История 
История титула связана с родом Мултонов (Молтонов). Один из представителей этого рода, Томас Молтон (умер в 1240), центром владений которого был  в Линкольншире, оставил от двух браков 4 сыновей. Единственный сын от второго брака с Адой де Морвиль, , унаследовал от матери  в Камберленде, а благодаря браку с Матильдой де Во получил в приданое баронию  в Камберленде.

Правнук Томаса II де Мултона,  (умер в 1313), в 1307 году был вызван в английский парламент как 1-й барон Мултон из Гисленда. Однако он оставил только дочь, , унаследовавшую титул и поместья. Она вышла замуж за Ральфа Дакра (умер в 1239), который в 1321 году был вызван в английский парламент как барон Дакр в собственном праве. Титул же барона Мултон из Гисленда больше не использовался.

Позже для одного из потомков Ральфа и Маргариты был создан титул барона Дакра из Гисленда.

Феодальные бароны Гисленда 
  (умер в 1271), феодальный барон Бруфа и Гисленда.
 Томас IV де Мултон, феодальный барон Бруфа и Гисленда с 1293 года, внук предыдущего.

Бароны Мултон из Гисленда (креация 1307 года) 
 1307—1313:  (умер в 1313), феодальный барон Бруфа и Гисленда, 1-й барон Мултон из Гисленда с 1307 года, сын предыдущего.
 1313—1361:  (умерла в 1361), дочь предыдущего.
 Ральф Дакр (около 1290—1339), 1-й барон Дакр с 1321 года.

Ссылки 
 Барон Мултон из Эгремонта
 Барон Дакр

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Появились в 1307 году
Исчезли в 1361 году